Gros ventre o atsina, tribu ameríndia algonquina 
 Gros ventre o llengua atsina, idioma ancestral del poble atsinade Montana
 Gros ventre o hidatsa, llengua sioux amenaçada, força relacionada amb la llengua crow, parlada pels hidatses de Dakota del Nord i Dakota del Sud
 Formació de Gros Ventre, formació geològica a Wyoming, EUA que conté fòssils del període Cambrià